

Persone
 Christoph Thomas Scheffler (1699-1756) – pittore tedesco
 János Scheffler (1887-1952) – vescovo rumeno
 Johannes Scheffler (1624-1677) – poeta e mistico tedesco 
 Scottie Scheffler (1996) – golfista statunitense
 Steve Scheffler (1967) – ex cestista statunitense
 Tom Scheffler (1954) – ex cestista statunitense
 Ursel Scheffler (1938) – scrittrice tedesca

Altro
 2485 Scheffler – asteroide della fascia principale
 Schefflera – genere di piante